Женская национальная сборная Сальвадора по софтболу — представляет Сальвадор на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация софтбола Сальвадора ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские игры

Панамериканские чемпионаты

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Центральноамериканские игры

Боливарианские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Сальвадора по софтболу

Ссылки 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Сальвадор
Софтбол в Сальвадоре
Софтбол женская